Ocklusion (av latin occlusus, av occludere ”stänga”, ”blockera”) kan syfta på:

 Ocklusion (fonetik) – i fonetiken är ocklusion detsamma som blockering av luftflödet i en klusil
 Ocklusion (fysik/kemi) – inneslutning av främmande substans,
 Ocklusion (odontologi) – när över- och underkäkens tänder möts, se Ortodonti
 Ocklusion (oftalmologi) – i oftalmologin när man täcker ett öga för att testa synskärpan med vardera ögat.
 Ocklusionsfront – i meteorologi är en väderfront som uppstår när en kallfront möter en varmfront